Fulwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Oxfordshire
 Fulwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Tyne and Wear
 Fulwell – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Londyn